François Saint-Macary (1936-2007), ecclésiastique français ;
 Hubert Saint-Macary (1949-), acteur français ;
 Pierre Saint-Macary (1946-), général français ;
 Xavier Saint-Macary (1948-1988), acteur français.
Patronyme français